Hundert Jahre ist Bestandteil folgender Buch- oder Filmtitel:

 Hundert Jahre Einsamkeit, Roman (1967) von Gabriel García Márquez
 Hundert Jahre Elektrotechnik, Text (1911) von Hans Dominik 
 Gestern war heute: Hundert Jahre Gegenwart, Roman (1978) von Ingeborg Drewitz
 Die zweiten hundert Jahre, US-amerikanische Stummfilmkomödie (1927), siehe Laurel und Hardy: The Second Hundred Years

Siehe auch:
 Hundertjährig
 Hundertjahrfeier
 Hundertjahrtasse
 100 Jahre
 100 Years